I Ungjong (1961) dél-koreai röplabdázónő
 I Ungjong (1972) dél-koreai íjásznő
 I Ungjong (1972) dél-koreai gyeplabdázónő
 Ri Ungjong (1980) észak-koreai labdarúgónő
 I Ungjong (1997) dél-koreai íjásznő